José Rivera est un joueur portoricain de volley-ball.
 José Rivera est un écrivain portoricain.